Podgrad (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Podgrad (Gornja Radgona, Slovenija), naselje u općini Gornja Radgona, Slovenija
 Podgrad (Oplotnica, Slovenija), naselje u općini Oplotnica, Slovenija
 Podgrad (Šentjurj, Slovenija), naselje u općini Šentjurj, Slovenija
 Podgrad (Ljubljana, Slovenija), naselje u općini Ljubljana, Slovenija
 Podgrad (Dolenjska, Slovenija), naselje u općini Dolenjska, Slovenija